

Geografia

Austria 
 Kematen am Innbach – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 Kematen an der Krems – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land
 Kematen an der Ybbs – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 Kematen in Tirol – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Zobacz też 
 Kemathen
 Kemmaten